Langenskiöld bezeichnet:
 Langenskiöld (Adelsgeschlecht), ein finnisches und schwedisches Adelsgeschlecht

Langenskiöld ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Fabian Langenskiöld (1810–1863), finnischer Politiker und Senator
 Karl Langenskiöld (1857–1925), Gouverneur der schwedischen Staatsbank
 Robin Langenskiöld (* 1946), finnischer Unternehmer Eigentümer von Sanoma